

Geografia

Austria 
 Höflein – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Höflein an der Hohen Wand – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Hevlín

Niemcy 
 Höflein – dzielnica Pasawy

Słowenia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Preddvor

Zobacz też 
 Großhöflein
 Kleinhöflein
 Neuhöflein
 Oberhöflein